Linau steht für:

 Linau, eine Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein
 Linau (Bach), einen Bach im Kreis Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein

Siehe auch:
 Lienau